Вышний Дубовец — название населённых пунктов:

Россия 
 Вышний Дубовец — село в Медвенском районе Курской области.

Украина 
 Вышний Дубовец — село в Тячевском районе Закарпатской области.